Будимир () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Будимир, Анте (род. 1991) — хорватский футболист.
 Будимир, Живко (род. 1962) — президент Федерации Боснии и Герцеговины с 2011 по 2015 год.
 Будимир, Марио (род. 1986) — хорватский футболист.